Illumination může být:

 Illumination (album, Tristania) – album skupiny Tristania z roku 2007
 Illumination (album, Earth, Wind & Fire) – album skupiny Earth, Wind & Fire z roku 2005
 Illumination (album, Paul Weller) – album Paula Wellera z roku 2002
 Illumination Entertainment – americké studio animovaného filmu a dceřiná společnost Universal Pictures